

Sigle 
 Confederazione Generale del Lavoro – sindacato italiano

Informatica 
 CGL – Core OpenGL, interfaccia per OpenGL

Altro 
 CGL – abbreviazione aeronautica di Circling guidance light(s) – Luce/Luci di guida alla circuitazione